Paganini ist der Familienname folgender Personen:
 Alexia Paganini (* 2001), schweizerisch-amerikanische Eiskunstläuferin
 B. Niccolò I. Paganini entdeckte 1866 als 16-jähriger Schüler das zweitkleinste Paar der Befreundeten Zahlen.
 Claudia Paganini (* 1978), österreichische Buchautorin und freie Journalistin
 Marc Paganini (* 1961; † um 2019), Sänger der schweizerischen Heavy-Metal-Band Paganini
 Niccolò Paganini (1782–1840), italienischer Violinist, Gitarrist und Komponist
 Nicolo Paganini (Politiker) (* 1966), Schweizer Politiker
 Luca Paganini (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Sam Paganini, italienischer DJ und Techno-Produzent
 Simone Paganini (* 1972), italienischer römisch-katholischer Theologe und Alttestamentler

Paganini steht für:
 Paganini (Operette), Operette Franz Lehárs in drei Akten
 (2859) Paganini, nach Niccolò Paganini benannter Asteroid
 Paganini (Band), Schweizer Hardrock/Heavy-Metal-Band 

Paganini ist der Titel der Filme:
 Paganini (1923), deutscher Stummfilm von Heinz Goldberg aus dem Jahr 1923
 Paganini (1946), US-amerikanischer Spielfilm von Bernard Knowles aus dem Jahr 1946
 Paganini (1961), deutscher Fernsehfilm von Theodor Grädler aus dem Jahr 1961
 Paganini (1973), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Eugen York aus dem Jahr 1973
 Paganini (1976), italienischer Fernsehmehrteiler von Dante Guardamagna aus dem Jahr 1976
 Kinski Paganini, deutscher Film von und mit Klaus Kinski aus dem Jahr 1989

Siehe auch:
 Bomber & Paganini 
 Villa Paganini
 Paganin